La ABA Liga 2007-2008 fu la 7ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria finale fu ad appannaggio dei serbi del Partizan Belgrado sui conterranei del Hemofarm Vršac.

Nikola Peković, del Partizan Belgrado, venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Statistiche

Final eight

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Tadija Dragićević,  Stella Rossa
ABA Liga Finals MVP:  Nikola Peković,  Partizan Belgrado

Voci correlate
Euroleague Basketball 2007-2008
ULEB Cup 2007-2008
FIBA EuroCup 2007-2008
Lega Baltica 2007-2008
VTB United League 2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
ABA Liga